Fadrique Vicente Toledo Osorio (Madrid; 5 de abril de 1686-Madrid; 1 de noviembre de 1753), IX marqués de Villafranca del Bierzo, IX marqués de los Vélez, grande de España, VI  duque de Fernandina,  VI príncipe de Montalbán, IV marqués de Villanueva de Valdueza, VIII marqués de Molina, V conde de Peña Ramiro y caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Biografía 
Fadrique Vicente Álvarez de Toledo y Moncada de Aragón nació en Madrid, el 5 de abril de 1686. Era hijo de José Fadrique Álvarez de Toledo y Fernández de Córdoba, VIII marqués de Villafranca, y de Teresa Catalina Moncada de Aragón y Fajardo, IX duquesa de Montalto. Desde que nació ostentó los títulos de duque de Fernandina, VI príncipe de Montalbán y VIII marqués de Molina.

No tuvo grandes dotes militares, por lo que se le encauzó a la vida cortesana. Comenzó como gentilhombre de cámara del rey (1720) y  Mayordomo mayor de la reina viuda Mariana de Neoburgo.

Fue un hábil cortesano, acercándose paulatinamente al rey Felipe V de España. Primero fue su ministro de la Junta de Guerra en 1727 y Consejero de Estado en 1732. Fernando VI, como premio a los buenos servicios prestados a su padre, le hizo su  Mayordomo mayor en 1747, le concedió el Toisón de Oro en 1750 y le hizo caballero del Saint Espirit en 1751.   

Murió en su palacio de Madrid, el 1 de noviembre de 1753, acompañado de toda su familia y asistido por el Patriarca de las Indias.

Familia 
Fadrique se casó en Madrid, el 11 de septiembre de 1713 con Juana Pérez de Guzmán; hija de Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Pimentel, XII duque de Medina Sidonia, y de  María Luisa de Silva. Hijos:

 Antonio Álvarez de Toledo Osorio, X marqués de Villafranca del Bierzo y Grande de España 
 Catalina Álvarez de Toledo Osorio, mujer de Antonio de Benavides y de la Cueva, II duque de Santisteban del Puerto
 Ventura Álvarez de Toledo Osorio, teniente de las Reales Guardias, casado con María Isabel Gutiérrez de los Ríos.
 Manuela Álvarez de Toledo Osorio, monja dominica en el convento de Madre de Dios en Sanlúcar de Barrameda.
 Vicente Álvarez de Toledo Osorio, Contador Mayor de la Real Hacienda del Reino de Valencia.

Ancestros

Referencias

Militares de Madrid
Militares de España del siglo XVIII
Casa de Toledo
Duques de España
Marqueses de los Vélez
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Nobles de la Comunidad de Madrid
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Marqueses de Molina
Nacidos en Madrid